Slovo škoda může mít více významů:
 škoda – majetková újma

firemní názvy
 Škoda Auto – česká automobilka, nyní součást koncernu Volkswagen
 Škoda (podnik) – holdingový strojírenský podnik
 elektrické lokomotivy Škoda
 motorové vozy Škoda
 tramvaje Škoda
 Škoda Ostrov – bývalý výrobce trolejbusů
 Škoda Transportation – strojírenský podnik vyrábějící kolejová vozidla
 Škoda Vagonka – strojírenský podnik vyrábějící kolejová vozidla

příjmení osob
 viz Škoda (příjmení)

Externí odkazy